Будиловина је насеље у Србији у општини Брус у Расинском округу. Према попису из 2011. било је 253 становника.

Демографија 
У насељу Будиловина живи 225 пунолетних становника, а просечна старост становништва износи 42,1 година (38,7 код мушкараца и 45,4 код жена). У насељу има 90 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,26.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године), а у последња три пописа, примећен је пад у броју становника.

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Општина Брус
Насељена места у Расинском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији